Мемориал „Видмар“ е международен шахматен турнир, провеждащ се в памет на Милан Видмар (1885-1962), водещ словенски гросмайстор на времето си.

Първият турнир от серията се състои на 2-20 юни 1969 г. в Любляна. През следващите години турнирът се провежда в различни словенски градове.

Победители 
{|class="sortable wikitable"
! Н. !! Година !! Град !! Победител
|-
|align="center"|1||1969||Любляна|| Албин Планинц
|-
|align="center"|2||1973||Любляна, Порторож|| Лайош Портиш
|-
|align="center"|3||1975||Порторож, Любляна|| Анатоли Карпов
|-
|align="center"|4||1977||Любляна, Порторож|| Бент Ларсен
|-
|align="center"|5||1979||Блед, Порторож|| Ян Тиман
|-
|align="center"|6||1985||Порторож, Любляна|| Лайош Портиш, Золтан Рибли
|-
|align="center"|7||1987||Порторож, Любляна|| Иван Соколов
|-
|align="center"|8||1989||Любляна, Рогашка Слатина|| Предраг Николич
|-
|align="center"|9||1991||Блед, Рогашка Слатина|| Предраг Николич
|-
|align="center"|10||1993||Порторож, Рогашка Слатина|| Иван Соколов
|-
|align="center"|11||1995||Птуй|| Стефан Киндерман
|-
|align="center"|12||1997||Порторож|| Вадим Звягинцев
|-
|align="center"|13||1999||Порторож|| Александър Белявски
|-
|align="center"|14||2001||Порторож|| Александър Белявски
|-
|align="center"|15||2003||Порторож|| Александър Белявски, Емил Сутовски
|-
|align="center"|16||2005||Порторож|| Александър Белявски
|-
|align="center"|17||2007||Любляна|| Душко Павазович
|}

Външни препратки 
  Мемориал Видмар - крайно класиране в периода 1969-2005 

Състезания по шахмат в Словения
Спорт в Любляна